RHC est un sigle pouvant désigner :
 Le Rouen Hockey Club rebaptisé Rouen hockey élite 76
 Un régiment d'hélicoptères de combat comme le  d'hélicoptères de combat
 Le Royal Handball Club Grâce-Hollogne, un club belge de handball